Juliette Garat (* 1920; † 2005) war eine französische Toxikologin und Gerichtsmedizinerin.

Garat promovierte und bearbeitete mit Roger Le Breton den Fall Robert Boulin.

Weblinks

Einzelnachweise 

Toxikologe
Rechtsmediziner
Franzose
Geboren 1920
Gestorben 2005
Frau